IRST har flere betydninger:

 Iran Standard Tid – tidszone for Iran
 Infarødt sporingssystem – (Infa-red search search and track), sporingssystem til anvendelse mod fly